Valea Mănăstirii ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Mănăstirii (Alba), Ort im Kreis Alba
 Valea Mănăstirii (Argeş), Ort im Kreis Argeş